Cigliano – comune della provincia di Vercelli
 Cigliano – frazione di Pozzuoli nella città metropolitana di Napoli
 Cigliano – località (non frazione) di Capranica Prenestina in provincia di Roma
 Cigliano – frazione di Narni in provincia di Terni
Villa Antinori del Cigliano – edificio storico a San Casciano in Val di Pesa nella città metropolitana di Firenze
Cigliano – una località della frazione di Massaquano del comune di Vico Equense nella città metropolitana di Napoli

Persone 

 Alessio Cigliano – doppiatore italiano
 Fausto Cigliano – cantautore italiano